Body Heat est une expression anglaise pouvant faire référence aux mécanismes de thermorégulation.

Body Heat ou Bodyheat peut aussi faire référence à plusieurs œuvres :

Cinéma 

 Body Heat, titre original du film La Fièvre au corps de Lawrence Kasdan (1981).

Musique

Albums 

 , un album de Quincy Jones (1974) ;
 , un album de James Brown (1976) ;
 Body Heat, un album de Blue System (1988) ;

Chansons 

 , une chanson de James Brown issue de l'album du même titre (1976) ;
 Body Heat, une chanson de  (1989) ;
 Body Heat, une chanson de Selena Gomez issue de son album Revival (2015).